Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Jim Thomas che hanno battuto in finale Grégory Carraz e Nicolas Mahut 6-3, 6(5)-7, 6-3.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Brian MacPhie (primo turno)
 Jürgen Melzer /  Mark Merklein (semifinali)

 Jordan Kerr /  Jim Thomas (campioni)
 Graydon Oliver /  Travis Parrott (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2004